
Ба́рнет () — английская фамилия, топоним.

Фамилия 
 Барнет, Борис Васильевич (1902—1965) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Барнет, Лионель (1871–1960) – английский писатель.
 Барнет, Нахум (1855—1931) — австралийский архитектор.
 Барнет, Ольга Борисовна (1951—2021) — советская и российская актриса театра и кино; дочь Б. В. Барнета.
 Барнет, Уилл (1911—2012) — американский художник.
 Барнет, Чарли (1913—1991) — американский джазовый музыкант, саксофонист, дирижёр и актёр.

 Пинеда Барнет, Энрике (1933—2021) — кубинский кинорежиссёр, сценарист, критик.

Топоним 
 Барнет — район в Лондоне.
 Барнет — город в лондонском районе Барнет.

Другое 
 Барнет — английский футбольный клуб.

См. также

Литература